Zenon – imię męskie
 Zenon z Elei (ok. 495 p.n.e. – ok. 430 p.n.e.) – filozof grecki, eleata
 Zenon z Kition (ok. 335 p.n.e. – ok. 263 p.n.e.) – filozof grecki, założyciel szkoły stoickiej
 Zenon z Sydonu (ok. 150 p.n.e. – ok. 70 p.n.e.) – matematyk i filozof grecki
 Zenon z Werony (300–371) – święty Kościoła katolickiego, biskup Werony
 Zenon (ok. 425–491) – cesarz wschodniorzymski
 Zenon Ziembiewicz – postać fikcyjna, główny bohater powieści Granica Zofii Nałkowskiej

Zobacz także